Kleinewefers ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Kleinewefers (1909–2006), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof
 Jan Kleinewefers (* 1935), deutscher Unternehmer
 Johannes Kleinewefers (1863–1954), deutscher Maschinenfabrikant
 Paul Kleinewefers (1905–2001), deutscher Unternehmer, Mäzen und Schriftsteller